«Радио и телевидение Источно-Сараево» или РТВ ИС () —  вещательная организация в Республике Сербской. Располагается в городе Источно-Сараево и вещает в нем и прилегающих общинах — Источно-Ново-Сараево, Источна-Илиджа, Пале, Хан-Пиесак, Соколац. 

Телевизионная студия открыта в 2008 году, программа транслируются по кабелю. Передачи РТВ ИС выходят в эфир ежедневно с 8:00 до 24:00 по местному времени. 

РТВ ИС входит в местную новостную сеть «ПРИМА».

См. также 
 СМИ в Республике Сербской

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

СМИ Республики Сербской
Вещательные организации